Декшарская волость (, ранее Dekšāru pagasts) — одна из трёх волостей Вилянского края.

География 
Находится в северной части края. Около 43 % волости занимают леса.

На севере граничит с Нагльской волостью Резекненского края, на востоке — с Рикавской волостью Резекнского края и Вилянской волостью Вилянского края, на юге — с Силюкалнской волостью Риебинского края, на западе — с городом Варакляны и Вараклянской волостью Вараклянского края.

Население 
По данным переписи населения Латвии 2011 года, из 792 жителей Декшарской волости латыши составили  89,90 % (712 чел.), русские —  8,71 % (69 чел.).

Транспорт 
По территории волости проходит автодорога  Екабпилс — Резекне — Лудза — Зилупе и железнодорожная линая Крустпилс — Резекне II (Московско-Виндавская железная дорога).

Примечания 

 
Вилянский край
Волости Латвии